Cook se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert John Cook
 Carl Cook
 David R. Cook
 Harold J. Cook
 John H. Cook
 Lyn G. Cook
 Orator Fuller Cook
 Thomas Wrentmore Cook